El Club Social y Deportivo José C. Paz es una asociación civil de la ciudad homónima, provincia de Buenos Aires, Argentina. El club fue fundado el 12 de julio de 2016 en el Centro de Estudios Municipal. Su sede social está ubicada en Avenida Gaspar Campos entre Arias y Coronel Suárez, José C. Paz. Aún no posee predio deportivo (en gestión). Los entrenamientos y partidos como local los realiza en el Club Atlético El Porvenir, sito en Fray Butler entre Patagonia y La Porteña, José C. Paz.

Su disciplina deportiva de referencia es el fútbol masculino y femenino. Compite en la Liga Escobarense de Fútbol, afiliada al Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (quinta categoría de AFA). Actualmente, sus equipos de ambos géneros participan de la Primera División A de la liga. En 2018, el plantel masculino logró el primer título y ascenso de su historia.

El club es uno de los que mayor convocatoria de simpatizantes tiene en la región. Su hinchada es conocida como "La Banda del Gaucho". En 2020, se estrenó José C. Paz-La película, un documental que relata la historia institucional y deportiva del club desde su fundación hasta la actualidad.

Participó en el Torneo Regional Amateur 2021/22, siendo eliminado en Primera Fase.

Historia

Fundación 

El Club Social y Deportivo José C. Paz fue fundado el 12 de julio de 2016 luego de la asamblea organizada en el Centro de Estudios Municipal de su ciudad. En el marco de aquella reunión, los integrantes labraron el acta fundacional donde comparecieron catorce vecinos firmantes: Gerardo Rodríguez, Juan Ligo, Iván Ligo, Diego Primiterra, Facundo Reyna, Gabriel Imoberdorff, Matías Freire, Lucas López Ponzio, Pedro Birro, Diego Barrios, Raúl Solorzano, Leandro Ranni y Federico Ojeda. Bajo la premisa de construir un club que lleve el nombre de la ciudad para unificar el sentido de pertenencia e identidad de José C. Paz, las planificaciones que databan desde el 2015 lograron establecerse desde aquella fecha y Gerardo Rodríguez fue electo como el primer presidente de la historia.

La identidad de José C. Paz fue diseñada y elegida por sus primeras autoridades a través de sus reuniones. Los colores azul, celeste y blanco fueron los preferidos ya que representan, principalmente, a los tonos de los símbolos de la República Argentina. El escudo fue creado por Gretel Primiterra que, entre varias opciones propuestas, ganó su formato.

En los primeros meses de vida, la comisión directiva se planteó diversos puntos para trabajar por el sueño de darle actividad social y deportiva a la institución. El objetivo inicial fue organizar un plantel de fútbol masculino de primera división para inscribirse en los torneos oficiales organizados por la Liga Escobarense de Fútbol afiliada al Consejo Federal de AFA. Para tal fin, el primer problema a resolver fue el espacio deportivo para entrenar y disputar los partidos. Después de algunos entrenamientos en predios de la región, el club alquiló el campo deportivo del Club Atlético El Porvenir de José C. Paz para la práctica semanal y llegó a un acuerdo con el Club Deportivo y Social Juventud Unida de San Miguel para arrendar su estadio los días de partido. Así, pese a no tener sede ni predio propio, el club logró ponerse en funcionamiento rumbo al 2017.

Los primeros pasos futbolísticos (2017)

Deportivo José C. Paz fue afiliado a la Liga Escobarense de Fútbol en 2017 y comenzó su preparación para encarar el torneo masculino de Primera División B que otorgaba dos ascensos directos y dos promociones para la máxima categoría local, en la cual se definían los clasificados al Torneo Federal C. El primer director técnico de la historia de la institución fue Facundo Barbieri, quien registró pasos por diversos clubes de la ciudad y de AFA como Juventud Unida y Yupanqui. Con la llegada de las primeras incorporaciones y la realización de pruebas de jugadores, el cuerpo técnico delineó al plantel que comenzó a defender los colores de José C. Paz.

PLANTEL MASCULINO: Diego Iryo, Sebastián Ledesma, José Vallejos y Gastón Albarracín (arqueros), Lucas Cuellas, Gabriel Díaz, Alejandro Fernández, Daniel González, Luis González, Cristian Maldonado, David Mansilla, Sebastián Ozuna, Emmanuel Pérez, Enzo Polanco, Miguel Decal Rodríguez, Eduardo Strano, Lucas Valdez, Elías Vallejos, Federico Villalba, Adrián García Argañaraz, Román Mansilla, Leandro Peralta (defensores) Facundo Arzamendia, Lucas Benítez, Nicolás Di Cicco, Maximiliano Corbalán, Pablo Espinoza, Néstor Fernández, Edgardo Flores, José Gómez, José Granero, Nelson Jara, Gonzalo Martínez, Diego Lillo, Alejandro Orquiola, Darío Argañaraz, Nicolás Gallardo, Agustín Ramírez, Gerardo Rodríguez, Julio Rojas, Pablo Umpierrez, Facundo Varela y Nicolás Vargas (mediocampistas), Emiliano Imoberdorff, Federico Ionfrida, Sebastián Maciel, Matías Sánchez y Oscar Vicintín (delanteros).

El primer juego oficial de la historia tuvo lugar el 25 de marzo de 2017 en el estadio Ciudad de San Miguel cuando José C. Paz recibió a San Alejo de Pilar con el triunfo 2-0 gracias a los goles de Nicolás Di Cicco y Nelson Jara y con la presencia de una gran afluencia de público en las tribunas que se convirtieron en los primeros hinchas del naciente club.

Los "Gauchos" (apodo que surgió entre los integrantes del club) disputaron la primera ronda -14 partidos (28 totales)- con resultados sumamente positivos y alcanzando el liderazgo de la tabla en diversos momentos. Entre los partidos más destacados, es preciso mencionar la victoria por 1-0 ante América de José C. Paz en el primer Superclásico paceño de la historia con un gol icónico de José Gómez más el primer penal atajado por Diego Iryo con el buzo de JCP; también, el triunfo ante uno de los candidatos 21 de Marzo - Santa Brigida por 2-1 con tantos de Nelson Jara y Luis González; y el emotivo 3-0 ante Grand Bourg como visitante en medio del barro producto de las intensas lluvias con goles José Gómez, Emiliano Imoberdorff y Edgardo Flores con el famoso penal atajado por Diego Iryo que llegó hasta los medios internacionales de comunicación como ESPN.

La primera turbulencia del equipo llegó a mitad de campeonato cuando, por arbitraria disposición de autoridades del Municipio de San Miguel en aquel entonces, José C. Paz no pudo continuar siendo local en el estadio de Juventud Unida, lo que provocó la necesidad de buscar otro espacio para poder disputar sus partidos a falta de predio propio. Tras la derrota ante La Catedral por 4-0 alquilando la cancha de Monterrey de Pilar, Facundo Barbieri dejó su cargo con los siguientes números: 20 jugados, 10 ganados, 6 empatados, 4 perdidos, 23 goles a favor y 16 en contra (junto con el primer mejor invicto del club gracias a 7 triunfos y 3 empates consecutivos).

El nuevo DT fue uno de los futbolistas del plantel que cumplió con el doble rol: Néstor Fernández, experimentado en el ascenso con más de 400 partidos jugados y dando sus primeros pasos en la conducción técnica para encarar las últimas ocho fechas del torneo. El momento más curioso ocurrió en su debut: el 14 de octubre, el flamante DT jugó como mediocampista central en la victoria de su equipo por 1-0 contra Atlético Escobar y marcó el único gol del partido.

Consiguiendo la localía en cancha de Deportivo Malvinas por el alquiler del estadio, el triunfo por 2-0 ante Abrojal -rival directo en la lucha por el ascenso- con goles de Emiliano Imoberdorff y José Gómez colocó a José C. Paz en zonas de reducido para jugar la promoción por un ascenso. Por cambios en el reglamento por la eliminación del torneo Federal C, se ajustaron los ascensos y las promociones, por lo que los Gauchos debieron aguardar hasta el último segundo para conocer su clasificación a la promoción: pese a cerrar el torneo con el cuarto triunfo al hilo ante Grand Bourg por 2-0 con tantos de Alejandro Fernández y José Granero, Abrojal ganó 3-2 y José C. Paz se quedó a un gol de la clasificación.

Deportivo José C. Paz finalizó en la quinta posición de la tabla y comenzó a perfilarse como el gran candidato a quedarse con el próximo título. Sin embargo, lo sobresaliente también fue la conformación de la hinchada que, ya desde los inicios, alentó al equipo en todas las canchas donde fue local, armó los primeros cánticos, las banderas y todo lo relativo al festival desde la tribuna que creció de gran manera.

José C. Paz, ascenso y campeón (2018)

El elenco paceño renovó su convicción de competir en lo más alto futbolísticamente y se preparó, en su segunda temporada, para dar el primer gran salto. La comisión directiva oficializó la continuidad de Néstor Fernández como director técnico tras su retiro como futbolista para dedicarse plenamente a su nuevo desafío. Se sostuvo la base del primer plantel y se sumaron refuerzos para darle un salto de calidad.

PLANTEL MASCULINO: Gastón Albarracín, Lucas Cúpparo, Diego Iryo y Sebastián Ledesma (arqueros) Nicolás Di Cicco, Alejandro Fernández, Daniel González, Luis González, Javier López, Mauro Pelozo, Enzo Polanco, Miguel Decal Rodríguez, Elías Saldaña, Elías Vallejos, Federico Villalba y Javier Villanueva (defensores), Javier Angulo Torres, Facundo Arzamendia, Lucas Benítez, Pablo Burgueño, Pablo Espinoza, Gonzalo Fernández, José Gómez, José Granero, Diego Lambert, Diego Lillo, Gonzalo Martínez, Sandro Martínez, Brian Molina, Marcos Molina, Emiliano Parisi, Alejandro Orquiola, Lautaro Reynoso y Oscar Vicintín (mediocampistas) Leonardo Cueva, Daniel Ferreira, Lionel Fonzalida, Agustín Fusaro, Emiliano Imoberdorff, Darío Naranjo, Marcelo Pajón, Marcos Peralta y Damián Samaniego (delanteros)

Con los goles del refuerzo Lionel Fonzalida, Deportivo José C. Paz arrancó el torneo en buena forma y, por primera vez en su historia (casi una paradoja), jugó un partido como local en su propio distrito al que representa con su nombre: fue en el empate 1-1 contra San Lorenzo de Pilar con tanto de Alejandro Fernández en el predio de El Porvenir, cancha que fue retocada para que cumpliera con los requisitos para que sea la sede paceña durante todo el año.

Los Gauchos se transformaron en máximos candidatos al título cuando ganaron nuevamente el Superclásico paceño ante América en condición de visitante en la sexta fecha de la Liga Escobarense. Lionel Fonzalida y Daniel González fueron los artífices de los goles para el 2-1 que le permitió acceder al liderazgo de la tabla que sostuvo durante las restantes 24 jornadas.

El camino al ascenso y título fue prácticamente perfecto: a partir de la cuarta fecha, José C. Paz ganó 16 partidos consecutivos siendo la mejor racha de triunfos de su historia. Entre ellos, se destacaron la máxima goleada a favor del club con el 9-0 ante Argentinos de Del Viso (Lionel Fonzalida x3, Emiliano Imoberdorff x2, Javier López, José Gómez, Javier Angulo Torres y Brian Molina); el triunfo ante San Alejo, uno de los escoltas, por 1-0 con gol de Javier López; la primera victoria nocturna de local por 5-0 ante Benavidez con anotaciones de Javier López, Daniel González, Gonzalo Fernández, Lionel Fonzalida y José Gómez; y la agónica remontada por 3-2 contra San Lorenzo de Pilar con 9 futbolistas con goles de Daniel González, Lionel Fonzalida y Gonzalo Martínez.

Post caída con América que puso fin al mayor invicto de la historia del club de 23 partidos sin perder (22 ganados y un empate), el ascenso estaba cada vez más cerca. El 25 de noviembre de 2018 Deportivo José C. Paz escribió la primera página dorada con la victoria por 2-0 ante Don Torcuato en Malvinas con tantos de Lionel Fonzalida y Javier Angulo Torres para quedarse con el primer ascenso a la máxima categoría de la Liga Escobarense. Los dirigidos por Néstor Fernández festejaron con sus hinchas en la cancha, aunque reservaron la cautela del objetivo superior: ser campeones.

El título no tardó en llegar. Tres fechas más tarde, los Gauchos le ganaron por 4-1 a San Alejo de visitante (goles de Diego Lambert, Lionel Fonzalida y doblete de Darío Narnajo) y se coronaron campeones del certamen -en doble ocasión por la consagración del equipo sub-20-, relegando a su clásico rival del segundo puesto. Ese 16 de diciembre de 2018, al finalizar el juego, el micro trasladó a toda la delegación de Deportivo José C. Paz a la Plaza Belgrano del centro de su ciudad donde una multitud de familias e hinchas recibieron a puro cánticos, banderas y camisetas al equipo con vuelta olímpica incluida siendo un festejo nunca antes visto por un club local. La vuelta olímpica en cancha tuvo lugar el 22 de diciembre como local ante Grand Bourg con el triunfo 1-0 por el gol de Lionel Fonzalida. Allí, el presidente de la liga le entregó al capitán Alejandro Fernández la copa y hubo festejo con todos los presentes en el último partido jugado del año.

Con una campaña que lo tuvo como líder de principio a fin, José C. Paz se quedó con su primera alegría en su segundo año de vida institucional ganándose el reconocimiento de cada vez más simpatizantes que se sumaron a la gran familia y abriendo en el horizonte nuevos desafíos para continuar su crecimiento.

Auge y desarrollo del fútbol femenino (2018-19)

A mediados de 2018, el club buscó expandir sus actividades y la primera medida consistió en abrir las puertas para la presencia de mujeres en la construcción de su propio espacio a través del fútbol. El cuerpo técnico designado estuvo a cargo del DT Ignacio Zárate y su asistente técnico Facundo Varela, exfutbolista del club. La primera convocatoria de jugadoras fue realizada el 15 de mayo para comenzar los entrenamientos y aprendizajes preparándose para competir en la Liga Escobarense.

Con la conformación de un primer plantel, el equipo comenzó a sumar rodaje con amistosos hasta su primera participación en el torneo recreativo de la Liga
Escobarense a finales del mismo año donde disputó 7 fechas con el saldo de un triunfo (goleada 6-1 a Malvinas con tres dobletes de Gabriela Suárez, Cecilia Menchacabaso y Giuliana Juárez), tres empates y tres caídas. Después de esta corta experiencia, las "Paisanas" pasaron al 2019 ya con la convicción de competir oficialmente.

PLANTEL FEMENINO: Natalia Ávila, Alexia Dardo y Yazmin Mansilla (arqueras), Florencia Brítez, Martina Fernández, Camila García, Sabrina García, Jazmín Giacomelli, Sol Oga, Mirian Paredes, Ariadna Paz, Daiana Pérez, Marian Rodríguez, Agustina Román, María Zapata (defensoras), Ayelén Abatte, Delia Barroso, Giannina Ferreyra, Sofía Gallardo, María García, Gabriela González, Giuliana Juárez, Abril Martínez, Yasmin Paz, Agustina Reinoso, Mariela Retamar, Rocío Riquelme, Jesica Rodríguez, Celeste Romero, Yanina Salvatierra, Cecilia Sotelo (mediocampista), Iara Acosta, Brisa Ávila, Eleonora Correa, Florencia Da Silva, Ayelén García, Vanesa Leiva, Cecilia Menchacabaso, Candela Rodríguez, Gabriela Suárez y Marisol Videla (delanteras).

El 13 de abril de 2019 Deportivo José C. Paz jugó el primer partido de su historia con el triunfo por 3-1 ante Monterrey de Pilar en El Porvenir con Gabriela Suárez, Jesica Rodríguez y María García como goleadoras. El desempeño en el Torneo Apertura de ocho partidos fue de menor a mayor donde finalizó en el sexto puesto y cerró el campeonato con dos victorias al hilo: 2-0 ante Atlético Escobar con tantos de Giuliana Juárez y Gabriela Suárez, y 5-0 vs Atlético Pilar con doblete de Marisol Videla, Giuliana Juárez, Jesica Rodríguez y Camila García.

Para el Torneo Clausura del mismo año, las Paisanas demostraron su crecimiento formativo y táctico con buen juego y los resultados no tardaron en llegar. De hecho, logró la mejor racha de triunfos de su breve historia con tres consecutivos: 2-0 a 21 de Marzo-Santa Brigida con goles de Marisol Videla y Gabriela Suárez, 2-0 vs La Sonia con tantos de María García y Cecilia Menchacabaso y 4-1 contra Argentinos de Del Viso por anotaciones de Gabriela Suárez, Giuliana Juárez, María García y Marisol Videla. Al cabo de los diez partidos jugados, José C. Paz finalizó en el quinto lugar y lo hizo con la máxima goleada de su historia: fue 6-0 de local ante Atlético Pilar con ¡cinco goles! de Marisol Videla y el restante de Abril Martínez.

La primera temporada tuvo su final con el primer título amistoso para el equipo al quedarse con el Cuadrangular Ciudad de San Miguel el 14 de diciembre donde derrotó en dos ocasiones a Juventud Unida por 4-0 (dobletes de Giuliana Juárez y Cecilia Menchacabaso) y 1-0 (gol de Luna Ramírez). Así, el proyecto encontró resultados positivos por el trabajo anual y comenzó a prepararse para nuevos objetivos.

La permanencia en Primera (2019)

Luego del ascenso a Primera A de la Liga Escobarense, el plantel de fútbol masculino buscó consolidarse en la categoría contra clubes que han sabido jugar torneos federales del ascenso. El DT campeón Néstor Fernández mantuvo al equipo que logró el hito paceño y buscó experiencia de futbolistas para esta divisional hacia el 2019. 

PLANTEL MASCULINO: Lucas Cúpparo, Diego Iryo, Sebastián Ledesma y Emanuel Moreno (arqueros), Álvaro Brito, Pablo Burgueño, Alejandro Fernández, Daniel González, Damián Lazarte, Javier López, Gonzalo Martínez, Miguel Decal Rodríguez, Miguel Santa Cruz, Eduardo Strano, Elías Vallejos, Oscar Vicintín, Javier Villanueva (defensores), Lucas Benítez, Nicolás Di Cicco, Maximiliano Domínguez, Sergio Escobar, Agustín Fusaro, José Gómez, José Granero, Diego Lambert, Marcos Molina, Enzo Ojeda, Alejandro Orquiola, Aldo Saucedo, Emiliano Parisi, Juan Zelame (mediocampistas), Tomás Ayala, Marcelo Corbalán, Pablo Espinoza, Lionel Fonzalida, Kevin Fusaro, Alejo García, Gonzalo Grecco, Marcos Peralta, Lautaro Reynoso, Luis Tejerina y Luis Valdez (delanteros).

Tras un comienzo esquivo ante los candidatos del torneo de 26 fechas, José C. Paz logró su primer triunfo el 6 de abril con el 3-0 a Caza y Pesca por los goles de Luis Valdez, Nicolás Di Cicco y Emiliano Parisi. En la primera rueda, logró posicionarse en zona de reducido que le permitían soñar con la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur. Estuvo cuatro partidos invicto (2 ganados y 2 empates) hasta que entró en la racha negativa de cuatro derrotas consecutivas. Al entender que finalizaba un ciclo exitoso y el mejor de la historia del club, Néstor Fernández dejó la dirección del equipo con los siguientes números: 50 partidos dirigidos, 34 triunfos, 4 empates y 12 derrotas con 93 goles a favorr y 34 en contra.

El reemplazante en el cargo fue Hugo Parrado, exfutbolista y DT de último paso por San Miguel. Su debut fue ante 21 de Marzo - Santa Brigida con empate 1-1 con gol de Alejandro Fernández. La primera victoria llegó en un vibrante 4-3 como local contra Caza y Pesca con goles de Luis Tejerina, José Gómez, Daniel González y  Álvaro Brito.

Sin embargo, el equipo comenzó a complicarse con el descenso sobre la tercera parte del campeonato y, tras cinco partidos sin conocer el triunfo, el técnico dejó su lugar tras nueve partidos con un triunfo, 2 empates y 6 caídas. A falta de tres jornadas para el final, el presidente Gerardo Rodríguez y el asistente técnico de fútbol femenino Facundo Varela formaron la dupla interina para mantener al club en la categoría.

La dupla Rodríguez-Varela .logró el objetivo: le ganó a Atlético Pilar por 2-1 con goles de Nazareno Vallejos en contra y Lionel Fonzalida, empató 1-1 contra Monterrey por el tanto de Pablo Espinoza y triunfó 2-0 ante La Sonia con anotaciones de Luis Valdez y Sergio Escobar. Así, los Gauchos habían logrado permanecer en Primera A. Pero, ante el reclamo de Unión de Del Viso por mala inclusión en su derrota con América, José C. Paz debió disputar la promoción ante Grand Bourg.

Posterior a la finalización del torneo y antes de conocerse tal resolución, Diego Ayunta se transformó en el nuevo DT del Deportivo tras su paso por Muñiz y La Sonia. El 15 de diciembre de 2019 el flamante conductor se estrenó en el banco paceño en un caliente partido por la permanencia. Esa tarde los Gauchos ganaron por 3-0 con goles de Alejandro Fernández, Lionel Fonzalida y Marcelo Corbalán para asegurar su estadía en lo máximo de la liga en el final del año.

Comisión Directiva

Estadio 

Deportivo José C. Paz aún no posee estadio ni predio de su propiedad. La sede de los entrenamientos desde 2017 a la actualidad y de los partidos desde 2018 hasta el presente es el campo de deportes del Club Atlético El Porvenir, ubicado en Fray Butler entre Patagonia y La Porteña (José C. Paz).

La localía pasó por diversos estadios en estos años. El primero fue el Estadio Ciudad de San Miguel perteneciente a Juventud Unida donde jugó entre marzo y septiembre de 2017. El segundo fue el Estadio Roman Pascual de Pilar correspondiente a Monterrey en el que disputó un solo cotejo en octubre de 2017. El tercero fue el Estadio del Club Malvinas de Adolfo Sourdeaux donde jugó entre octubre y diciembre de 2017 más un partido en noviembre de 2018. Desde 2018 hasta la actualidad, José C. Paz disputa sus juegos como local en El Porvenir paceño.

La Comisión Directiva está gestionando la incorporación de su primer predio deportivo propio del club para desarrollar sus actividades futbolísticas, crear sus instalaciones y expandirse con nuevos deportes. El club pudo tener dos espacios para la construcción de su predio pero, por diversos motivos, no se hicieron efectivos: primero, un terreno donde actualmente está desarrollándose la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de José C. Paz; y, segundo, un espacio ubicado en la intersección de las calles Fraga e Intendente Arricau, en el límite entre José C. Paz y San Miguel, donde se construirá un Polideportivo Municipal.

Uniforme 

La camiseta tradicional titular de Deportivo José C. Paz posee sus colores azul, celeste y blanco en bastones verticales. En fútbol masculino, generalmente, está acompañada por un short azul y medias del mismo color; en otras ocasiones, el equipo ha sabido vestirse con pantalón blanco o negro. En fútbol femenino, el short es de color gris.

La camiseta suplente es de color negra con algunos vivos de color azul más el pantalón y las medias negras. La remera alternativa es de color blanca con dos franjas horizonales pequeñas azul y celeste, que está combinada con el short blanco.

El uniforme de arquero ha variado de color durante estos años: se han utilizado camisetas rosa, azul, verde, amarilla, naranja, turquesa y violeta. Siempre, estuvieron en conjunto con pantalón y medias negras.

Indumentaria y patrocinador

Planteles

Fútbol masculino 

| colspan=7 style="background: black" align=center||-
| colspan=7 style="background: black" align=center|

|-
| colspan=7 style="background: black" align=center||-
| colspan=7 style="background: black" align=center|

|-
| colspan=7 style="background: black" align=center| Fútbol femenino 

| colspan=7 style="background: black" align=center|

|-
| colspan=7 style="background: black" align=center||-
| colspan=7 style="background: black" align=center|
}}

|-
| colspan=7 style="background: black" align=center||-
| colspan=7 style="background: black" align=center|

Datos y estadísticas

Fútbol masculino 
 Temporadas en Liga Escobarense A: 1 (2019)
 Temporadas en Liga Escobarense B: 2 (2017-2018)
 Copa de la Liga Escobarense: 1 (2020/21)

Historial de partidos 
{| class="wikitable collapsible" style="font-size:95%; text-align: center; width: 100%;"
|- style="font-size:80%" bgcolor=FFFFFF style="color:black;"
!colspan="9" style="with: 100%;" align=center  style="color:#f5faff; background:#006699 "| Fútbol masculino
|- style="width:100%; margin:0 left; font-size: 11px"
! width=1%|N.º!! class="unsortable" width=10%|Fecha!! width=13%|Torneo!! width=4%|Ronda!! width=8%|Estadio!! width=8%|Local!! width=4%|Resultado!! width=8%|Visitante!! width=46%|Goles
|- style="text-align:center;"
|1||25 de marzo de 2017||rowspan="28" |Liga Escobarense 2017||1||Juventud Unida||José C. Paz||2–0||San Alejo||style="background:white; color:black"|Nicolás Di Cicco - Nelson Jara
|- style="text-align:center;"
|2||2 de abril de 2017||2||Asociación Toro||Asociación Toro||2–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Emiliano Imoberdorff
|- style="text-align:center;"
|3||8 de abril de 2017||3||Juventud Unida||José C. Paz||2–0||Manzanares||style="background:white; color:black"|Sebastián Maciel - Nicolás Vargas
|- style="text-align:center;"
|4||23 de abril de 2017||5||América||América||0–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|José Gómez
|- style="text-align:center;"
|5||29 de abril de 2017||6||Juventud Unida||José C. Paz||1–1||Sportivo Escobar||style="background:white; color:black"|Emiliano Imoberdorff
|- style="text-align:center;"
|6||6 de mayo de 2017||7||La Catedral||La Catedral||2–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Nelson Jara
|- style="text-align:center;"
|7||27 de mayo de 2017||10||Juventud Unida||José C. Paz||2–1||21 de Marzo||style="background:white; color:black"|Nelson Jara - Luis González
|- style="text-align:center;"
|8||3 de junio de 2017||9||Abrojal||Abrojal||1–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Sebastián Maciel
|- style="text-align:center;"
|9||10 de junio de 2017||11||La Sonia||La Sonia||0–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|10||18 de junio de 2017||12||Juventud Unida||José C. Paz||1–0||Argentinos de Del Viso||style="background:white; color:black"|Emiliano Imoberdorff
|- style="text-align:center;"
|11||20 de junio de 2017||8||Juventud Unida||José C. Paz||1–1||Atlético Escobar||style="background:white; color:black"|Nelson Jara
|- style="text-align:center;"
|12||25 de junio de 2017||13||Asociación Toro||Don Torcuato||0–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|José Gómez
|- style="text-align:center;"
|13||2 de julio de 2017||14||Juventud Unida||José C. Paz||3–2||Benavidez||style="background:white; color:black"|Nelson Jara 2 - Edgardo Flores
|- style="text-align:center;"
|14||15 de julio de 2017||15||Atlético Escobar||Grand Bourg||0–3||José C. Paz||style="background:white; color:black"|José Gómez - Emiliano Imoberdorff - Edgardo Flores
|- style="text-align:center;"
|15||30 de julio de 2017||16||Abrojal||San Alejo||0–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Nelson Jara
|- style="text-align:center;"
|16||5 de agosto de 2017||17||Juventud Unida||José C. Paz||1–0||Asociación Toro||style="background:white; color:black"|Nelson Jara
|- style="text-align:center;"
|17||21 de agosto de 2017||18||Manzanares||Manzanares||1–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|18||24 de septiembre de 2017||20||Juventud Unida||José C. Paz||0–0||América||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|19||30 de septiembre de 2017||21||Sportivo Escobar||Sportivo Escobar||1–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Facundo Arzamendia
|- style="text-align:center;"
|20||7 de octubre de 2017||22||Monterrey||José C. Paz||0–4||La Catedral||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|21||14 de octubre de 2017||23||Atlético Escobar||Atlético Escobar||0–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Néstor Fernández
|- style="text-align:center;"
|22||16 de octubre de 2017||24||Malvinas||José C. Paz||2–0||Abrojal||style="background:white; color:black"|Emiliano Imoberdorff - José Gómez
|- style="text-align:center;"
|23||28 de octubre de 2017||25||Malvinas||21 de Marzo||1–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|24||5 de noviembre de 2017||26||Malvinas||José C. Paz||0–2||La Sonia||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|25||12 de noviembre de 2017||27||Unión de Del Viso||Argentinos de Del Viso||'0–4||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Nelson Jara 2 - Pablo Espinoza - Luis González
|- style="text-align:center;"
|26||18 de noviembre de 2017||28||Malvinas||José C. Paz||3–2||Don Torcuato||style="background:white; color:black"|Emiliano Imoberdorff 2 - Luis González
|- style="text-align:center;"
|27||26 de noviembre de 2017||29||Benavidez||Benavidez||0–5||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Sebastián Maciel 2 - Nelson Jara - Pablo Espinoza - José Granero
|- style="text-align:center;"
|28||2 de diciembre de 2017||30||Malvinas||José C. Paz||2–0||Grand Bourg||style="background:white; color:black"|Alejandro Fernández - José Granero
|- style="text-align:center;"
|29||17 de marzo de 2018||rowspan="28" |Liga Escobarense 2018||1||Asociación Toro||Asociación Toro||0–2*||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|30||25 de marzo de 2018||2||Unión de Del Viso||Flecha Azul||1–4||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida 3 - Marcelo Pajón
|- style="text-align:center;"
|31||31 de marzo de 2018||3||El Porvenir||José C. Paz||1–1||San Lorenzo de Pilar||style="background:white; color:black"|Alejandro Fernández
|- style="text-align:center;"
|32||15 de abril de 2018||4||Abrojal||Sportivo Pilar||0–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|33||26 de mayo de 2018||5||El Porvenir||José C. Paz||1–0||Manzanares||style="background:white; color:black"|Brian Molina
|- style="text-align:center;"
|34||3 de junio de 2018||6||América||América||1–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida - Daniel González
|- style="text-align:center;"
|35||10 de junio de 2018||7||El Porvenir||José C. Paz||2–0||Atlético Escobar||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida - Alejandro Fernández
|- style="text-align:center;"
|36||24 de junio de 2018||9||El Porvenir||José C. Paz||2–0||Sportivo Escobar||style="background:white; color:black"|José Gómez - Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|37||9 de julio de 2018||10||Santa Brigida||Don Torcuato||0–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida - Daniel González
|- style="text-align:center;"
|38||14 de julio de 2018||12||Argentinos de Del Viso||Argentinos de Del Viso||0–9||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida 3 - Emiliano Imoberdorff 2 - Javier López - José Gómez - Javier Angulo Torres - Brian Molina
|- style="text-align:center;"
|39||11 de agosto de 2018||13||El Porvenir||José C. Paz||1–0||San Alejo||style="background:white; color:black"|Javier López
|- style="text-align:center;"
|40||18 de agosto de 2018||14||América||Grand Bourg||0–3||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida 2 - Gonzalo Fernández
|- style="text-align:center;"
|41||25 de agosto de 2018||15||El Porvenir||José C. Paz||5–0||Benavidez||style="background:white; color:black"|Javier López - Daniel González - Gonzalo Fernández - Lionel Fonzalida - José Gómez
|- style="text-align:center;"
|42||1 de septiembre de 2018||16||El Porvenir||José C. Paz||1–0||Asociación Toro||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|43||8 de septiembre de 2018||11||El Porvenir||José C. Paz||2–0||Atlético Toro||style="background:white; color:black"|Alejandro Fernández - Pablo Espinoza
|- style="text-align:center;"
|44||23 de septiembre de 2018||17||El Porvenir||José C. Paz||2–0||Flecha Azul||style="background:white; color:black"|Gonzalo Fernández - Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|45||6 de octubre de 2018||18||Asociación Toro||San Lorenzo de Pilar||2–3||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Daniel González - Lionel Fonzalida - Gonzalo Martínez
|- style="text-align:center;"
|46||14 de octubre de 2018||19||El Porvenir||José C. Paz||1–0||Sportivo Pilar||style="background:white; color:black"|José Granero
|- style="text-align:center;"
|47||20 de octubre de 2018||20||Abrojal||Manzanares||0–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Pablo Espinoza
|- style="text-align:center;"
|48||27 de octubre de 2018||21||El Porvenir||José C. Paz||1–2||América||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|49||4 de noviembre de 2018||22||Atlético Escobar||Atlético Escobar||0–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Pablo Espinoza - Enzo Polanco
|- style="text-align:center;"
|50||19 de noviembre de 2018||24||Sportivo Escobar||Sportivo Escobar||0–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Javier Angulo Torres
|- style="text-align:center;"
|51||25 de noviembre de 2018||25||Malvinas||José C. Paz||2–0||Don Torcuato||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida - Javier Angulo Torres
|- style="text-align:center;"
|52||6 de diciembre de 2018||26||Monterrey||Atlético Toro||2–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Javier Villanueva - Alejandro Fernández
|- style="text-align:center;"
|53||8 de diciembre de 2018||27||El Porvenir||José C. Paz||4–0||Argentinos de Del Viso||style="background:white; color:black"|Darío Naranjo 2 - Lionel Fonzalida - José Gómez
|- style="text-align:center;"
|54||16 de diciembre de 2018||28||Abrojal||San Alejo||0–2*||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|55||22 de diciembre de 2018||29||El Porvenir||José C. Paz||1–0||Grand Bourg||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|56||29 de diciembre de 2018||30||Benavidez||Benavidez||0–2*||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|57||17 de marzo de 2019|| rowspan="27" |Liga Escobarense 2019||1||El Porvenir||José C. Paz||0–1||La Catedral||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|58||24 de marzo de 2019||2||Santa Brigida||21 de Marzo||3–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|59||31 de marzo de 2019||3||El Porvenir||José C. Paz||0–1||Malvinas||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|60||6 de abril de 2019||4||Caza y Pesca||Caza y Pesca||0–3||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Luis Valdez - Nicolás Di Cicco - Emiliano Parisi
|- style="text-align:center;"
|61||13 de abril de 2019||5||El Porvenir||José C. Paz||3–0||Villa Rosa||style="background:white; color:black"|Luis Valdez 2 - Pablo Espinoza
|- style="text-align:center;"
|62||20 de abril de 2019||6||América||América||2–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Maximiliano Domínguez
|- style="text-align:center;"
|63||28 de abril de 2019||7||El Porvenir||José C. Paz||2–0||Unión de Del Viso||style="background:white; color:black"|Damián Lazarte - Alejandro Fernández
|- style="text-align:center;"
|64||18 de mayo de 2019||9||El Porvenir||José C. Paz||2–0||Presidente Derqui||style="background:white; color:black"|Nicolás Di Cicco - Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|65||25 de mayo de 2019||10||Atlético Pilar||Atlético Pilar||0–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|66||1 de junio de 2019||11||El Porvenir||José C. Paz||2–2||Náutico Hacoaj||style="background:white; color:black"|Lionel Fonzalida 2
|- style="text-align:center;"
|67||8 de junio de 2019||8||Roma||Roma||3–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|68||20 de junio de 2019||13||El Porvenir||José C. Paz||1–2||La Sonia||style="background:white; color:black"|Maximiliano Domínguez
|- style="text-align:center;"
|69||3 de julio de 2019||12||Monterrey||Monterrey||2–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Emiliano Parisi
|- style="text-align:center;"
|70||21 de julio de 2019||14||La Catedral||La Catedral||2–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Pablo Espinoza
|- style="text-align:center;"
|71||28 de julio de 2019||15||El Porvenir||José C. Paz||1–1||21 de Marzo||style="background:white; color:black"|Alejandro Fernández
|- style="text-align:center;"
|72||3 de agosto de 2019||16||Malvinas||Malvinas||1–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|73||18 de agosto de 2019||17||El Porvenir||José C. Paz||4–3||Caza y Pesca||style="background:white; color:black"|Luis Tejerina - José Gómez - Daniel González - Álvaro Brito
|- style="text-align:center;"
|74||24 de agosto de 2019||24||Náutico Hacoaj||Náutico Hacoaj||2–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Maximiliano Domínguez
|- style="text-align:center;"
|75||31 de agosto de 2019||18||Villa Rosa||Villa Rosa||2–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Luis Valdez - José Granero
|- style="text-align:center;"
|76||8 de septiembre de 2019||19||El Porvenir||José C. Paz||1–2||América||style="background:white; color:black"|Pablo Espinoza
|- style="text-align:center;"
|77||14 de septiembre de 2019||20||Unión de Del Viso||Unión de Del Viso||3–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Eduardo Strano
|- style="text-align:center;"
|78||21 de septiembre de 2019||21||El Porvenir||José C. Paz||0–1||Roma||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|79||5 de octubre de 2019||22||Presidente Derqui||Presidente Derqui||1–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|80||19 de octubre de 2019||23||El Porvenir||José C. Paz||2–1||Atlético Pilar||style="background:white; color:black"|Nazareno Vallejos e.c. - Lionel Fonzalida
|- style="text-align:center;"
|81||9 de noviembre de 2019||25||El Porvenir||José C. Paz||1–1||Monterrey||style="background:white; color:black"|Pablo Espinoza
|- style="text-align:center;"
|82||16 de noviembre de 2019||26||La Sonia||La Sonia||0–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Luis Valdez - Sergio Escobar
|- style="text-align:center;"
|83||15 de diciembre de 2019||Promoción||Deportivo Metalúrgico||José C. Paz||3–0||Grand Bourg||style="background:white; color:black"|Alejandro Fernández - Lionel Fonzalida - Marcelo Corbalán
|- style="text-align:center;"
|84||5 de diciembre de 2020
|1|| rowspan="9" |Liga Escobarense 2020-21||El Porvenir||Capitanes de Aguilar||1–5||José C. Paz||Ogas e.c. - Alan Giménez - Matías Portillo - Luis Valdez - Marcelo Corbalan
|- style="text-align:center;"
|85||13 de diciembre de 2020||2||Unión de Del Viso||Sportivo Unión||2–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Daniel Alderete - Matías Portillo
|- style="text-align:center;"
|86||19 de diciembre de 2020||3||El Porvenir||José C. Paz||3–0||Don Torcuato||style="background:white; color:black"|Marcelo Corbalan 2 - Pablo Espinoza
|- style="text-align:center;"
|87||27 de diciembre de 2020||4||El Porvenir||José C. Paz||5–0||Grand Bourg||style="background:white; color:black"|Marcelo Corbalan - Daniel Alderete - Álvaro Brito - Alan Giménez - Matías Portillo
|- style="text-align:center;"
|88||3 de enero de 2021||5||El Porvenir||José C. Paz||3–0||Real Metalúrgico||style="background:white; color:black"|Marcelo Corbalan - Matías Portillo - Luis Valdez
|- style="text-align:center;"
|89||9 de enero de 2021||6||Unión de Del Viso||Unión de Del Viso||0–0||José C. Paz||style="background:white; color:black"|
|- style="text-align:center;"
|90||16 de enero de 2021||7||El Porvenir||José C. Paz||1–2||Náutico Hacoaj||style="background:white; color:black"|Sergio Kasburg
|- style="text-align:center;"
|91||31 de enero de 2021||8||Malvinas||La Sonia||1–2||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Pablo Burgueño 2
|- style="text-align:center;"
|92||7 de febrero de 2021||9||Malvinas||Malvinas||1–1||José C. Paz||style="background:white; color:black"|Luis Valdez
|- style="text-align:center;"
| colspan="9" |
|}

 Títulos 
 Liga Escobarense B: 1 (2018)
 Liga Escobarense B SUB-20: 1 (2018)

 Estadísticas 
 Mayor goleada a favor: 9-0 a Argentinos de Del Viso (2018)
 Mayor goleada en contra: 0-4 vs La Catedral de Hurlingham (2017)
 Mejor racha sin perder: 23 partidos 22 triunfos y un empate (2017-2018)
 Peor racha sin ganar: 8 partidos 5 derrotas y 3 empates (2019)
 Máximo goleador: 27 Lionel Fonzalida (2018-2019)
 Más presencias: 78 Alejandro Fernández (2017-2019)
 Minutos de valla invicta: 1073 minutos Diego Iryo (2018)
 Futbolista más joven en jugar: 16 años y 344 días Agustín Fusaro (2018)
 Futbolista más longevo en jugar: 39 años y 312 días Lionel Fonzalida (2019)
 Futbolista más joven en marcar gol: 6-0 Diego Iryo (2018)
 Futbolista más longevo en marcar gol: 39 años y 312 días Lionel Fonzalida (2019)
 1° gol de la historia: Nicolás Di Cicco a San Alejo (2017)
 1° asistencia de la historia: Elías Vallejos a San Alejo (2017)
 50° gol de la historia: Brian Molina a Manzanares (2018)
 100° gol de la historia: Nicolás Di Cicco a Caza y Pesca (2019)

 Fútbol femenino 
 Temporadas en Liga Escobarense: 1 (2019)

 Historial de partidos 

 Títulos 
 Cuadrangular Ciudad de San Miguel (amistoso): 1 (2019)

 Estadísticas 
 Mayor goleada a favor: 6-0 a Atlético Pilar (2019)
 Mayor goleada en contra: 0-5 vs UNPAZ de José C. Paz (2017)
 Mejor racha sin perder: 3 partidos con 3 triunfos (2019)
 Peor racha sin ganar: 5 partidos con 4 derrotas y un empate (2019)
 Máxima goleadora: 10 Marisol Videla (2019-presente)
 Más presencias: 18 Agustina Román y Gabriela Suárez (2019-presente)
 Minutos de valla invicta: 172 minutos Alexia Dardo (2019)
 Futbolista más joven en jugar: 14 años y 8 días Alexia Dardo (2019)
 Futbolista más longeva en jugar: 40 años y 118 días Natalia Ávila (2019)
 Futbolista más joven en marcar gol: 17 años y 235 días Abril Martínez (2019)
 Futbolista más longeva en marcar gol: 32 años y 52 días Cecilia Menchacabaso (2019)
 1° gol de la historia: Gabriela Suárez a Monterrey (2019)
 1° asistencia de la historia: Vanesa Leiva''' a Monterrey (2019)

Enlaces externos 

  Club Social y Deportivo José C. Paz - Facebook oficial
  Pasión José C. Paz - medio periodístico
  Pasión José C. Paz - partidos en vivo

Equipos de fútbol fundados en 2016
Liga Escobarense de Fútbol
Equipos de fútbol de la provincia de Buenos Aires
Equipos de fútbol femenino de Argentina